Хокси има више значења:
 Хокси (Арканзас)
 Хокси (Канзас)